St. George’s Church steht für:
 dem Hl. Georg gewidmete Kirchengebäude, siehe Georgskirche.

St. George’s Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. George’s Church (Nassau County, New York), ID-Nr. 73001211
 St. George’s Church (Queens, New York), ID-Nr. 08000143
 St. George’s Church (Virginia), ID-Nr. 70000781

Siehe auch:
 St. George’s Episcopal Church
 St. George’s Protestant Episcopal Church
 St. George’s Memorial Church (Ypern), Gedenkkirche für Gefallene des Ersten Weltkrieges